Stötzner est un nom propre germanique qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Ernst Stötzner (1952-), acteur allemand ;
 Heinrich Ernst Stötzner (1832-1910), pédagogue allemand ;
  (1951-), footballeur allemand.

Patronyme allemand